L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis de Palerme se déroule du 22 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Jil Teichmann remporte le tournoi en simple, Cornelia Lister et Renata Voráčová celui en double.

Faits marquants

Forfaits
On note les forfaits de la Suissesse Timea Bacsinszky, des Allemandes Mona Barthel et Julia Görges, de l'Espagnole Aliona Bolsova, de la Slovène Polona Hercog, de la Luxembourgeoise Mandy Minella, de la Tchèque Karolína Muchová, de la Slovaque Anna Karolína Schmiedlová, de la Chinoise Zhang Shuai et de l'Italienne Martina Di Giuseppe. Elles sont respectivement remplacées par Liudmila Samsonova, Arantxa Rus, Irina-Camelia Begu, Antonia Lottner, Lara Arruabarrena, Georgina García Pérez (forfait Natalia Vikhlyantseva), Paula Badosa, Stefanie Vögele, Ekaterine Gorgodze et Fanny Stollár.

Lauréates 
En simple, la Suissesse, tête de série , Jil Teichmann remporte son deuxième titre en battant la Néerlandaise, tête de série , Kiki Bertens. Il s'agit de son  de la saison.

En double, Cornelia Lister et Renata Voráčová remportent leur premier titre ensemble en s'imposant, en deux sets, face à Ekaterine Gorgodze et Arantxa Rus. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

Palerme
Sport en Italie en 2019
Tennis en juillet 2019
WTA 2019